Реддиш () — многозначный термин.

Фамилия 
 Реддиш, Винсент (1926—2015) — британский астроном, королевский астроном Шотландии в 1975—1980 годах.
 Реддиш, Кэмерон (род.1999) — американский баскетболист.

Топоним 
 Реддиш — город в церемониальном графстве Большой Манчестер, Великобритания.